Agüero (Huesca), een gemeente in de Spaanse provincie Huesca
 Agüero (Cantabrië)
 Sergio Agüero,  een Argentijns voormalig profvoetballer.